Revisie (rechtspraak), herziening van een gerechtelijk oordeel
Revisie (techniek), het nakijken en eventueel herstellen van machines
Revisie (elektronica), :en:Refurbishment (electronics)
Revisie (muziek), een herziene versie van een muziekstuk
Revisie (tekenwerk), een gewijzigde versie van een tekening of document

Zie ook:
Revisionisme (doorverwijspagina)